Die Japan Football League 1998 war die siebte und letzte Spielzeit der Japan Football League, einer Liga auf der zweiten Stufe der japanischen Fußball-Ligenhierarchie. An ihr nahmen insgesamt sechzehn Vereine teil. Die Saison begann am 5. April und endete am 1. November 1998.

Meister der letzten Saison wurde Tokyo Gas, da der Verein jedoch kein außerordentliches Mitglied der J. League und daher nicht aufstiegsberechtigt war, konnte allein der Zweitplatzierte Kawasaki Frontale an den Relegations-Playoffs zur J. League Division 1 1999 teilnehmen. Kawasaki scheiterte hier in der Qualifikation an Avispa Fukuoka und wurde daher ebenso wie neun weitere Vereine in die neugegründete J. League Division 2 1999 eingegliedert. Die übrigen Mannschaften wurden der „neuen“ Japan Football League, einer ebenfalls neugegründete Spielklasse auf der dritten Stufe der japanischen Ligenpyramide, zugeteilt.

Modus 
Die Mannschaften spielten ein einfaches Doppelrundenturnier, sodass jeder Verein insgesamt 30 Spiele absolvieren musste. Analog zum Modus der J. League 1998 gab es keine Unentschieden; bei Gleichstand nach 90 Minuten wurde die Spielzeit um zweimal fünfzehn Minuten verlängert, wobei die Golden-Goal-Regel zur Anwendung kam. Stand es danach immer noch unentschieden, wurde der Sieger des Spieles durch Elfmeterschießen bestimmt.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit gab es drei, für einen Sieg in der Verlängerung zwei Punkte. Der Sieger nach Elfmeterschießen erhielt einen Zähler. Die Tabelle wurde nach den folgenden Kriterien erstellt:
 Anzahl der erzielten Punkte
 Tordifferenz
 Erzielte Tore
 Ergebnisse der Spiele untereinander
 Entscheidungsspiel oder Münzwurf
Die beiden besten Mannschaften qualifizierten sich für die Relegations-Playoffs, sofern sie den Status eines sogenannten Associate Members der J. League hatten. Aufgrund der Auflösung der Spielklasse nach der Saison und der Gründung der J. League Division 2 sowie der „neuen“ Japan Football League gab es keine Absteiger in die Regionalligen. Die Aufteilung der bestehenden Mannschaften auf die beiden neuen Ligen erfolgte nach sportlichen und wirtschaftlichen Kriterien.

Teilnehmer 
Insgesamt nahmen sechzehn Mannschaften am Wettbewerb teil. Abermals gab es hierbei im Vorjahr mit dem Meister Consadole Sapporo nur einen Aufsteiger in die J. League 1998, da der Zweitplatzierte Tokyo Gas keine außerordentliche J. League-Mitgliedschaft besaß.

Zum Ende der Saison 1997 zogen sich zudem erneut zwei Mannschaften aus der Spielklasse zurück, wodurch es keinen sportlichen Absteiger gab. Sowohl Fukushima FC als auch Seinō Transportation SC lösten sich nach ihrem Rückzug auf. Da durch Aufstieg und Rückzuge drei vakante Plätze in der Spielklasse existierten, wurde neben den beiden besten Mannschaften der Regionalligen-Finalrunde, Sony Sendai FC und Albirex Niigata, auf Antrag des japanischen Universitätsfußballverbands auch die Mannschaft der Kokushikan-Universität eingeladen.

Zusätzlich änderte ein weiterer Verein seinen Namen; das Firmenteam von NTT Kantō benannte sich in Ōmiya Ardija um.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Aufstiegsberechtigte Vereine: Brummell Sendai, Kawasaki Frontale

Kreuztabelle

Qualifikation zur J. League-Relegation 
Zur Saison 1999 wurde die J. League Division 2 mit insgesamt zehn Mannschaften eingeführt. Neben acht Vereinen der Japan Football League sollte das Feld durch ein oder zwei Teilnehmer der J. League verstärkt werden. Zur Bestimmung dieser Mannschaften setzte die J. League Abstiegsplayoffs an, die von den schlechtesten vier Mannschaften der kombinierten Abschlusstabellen der Spielzeiten 1997 und 1998 bestritten werden mussten. Diese waren Avispa Fukuoka, Consadole Sapporo, JEF United Ichihara und Vissel Kōbe. Da der Modus vorsah, dass außerordentliche Mitglieder auf den beiden Aufstiegsplätzen ebenfalls eine Aufstiegschance erhalten sollten, war den im K.-o.-System und Hin- und Rückspiel ausgetragenen Playoffs ein einzelnes Ausscheidungsspiel zwischen dem JFL-Zweitplatzierten Kawasaki Frontale und Avispa Fukuoka vorgeschaltet, dessen Sieger an den Playoffs teilnahm, während die unterlegene Mannschaft in die J. League Division 2 1999 eingeordnet wurde.

Avispa Fukuoka konnte sich in einem spannenden Spiel durch ein Golden Goal von Fernando knapp mit 3:2 gegen Kawasaki Frontale durchsetzen und für die Hauptrunde qualifizieren.

Weblinks 
 Abschlusstabellen der Saison 1998 im japanischen Fußball, RSSSF (englisch)

Japan Football League